Günther Grzimek ist der Name folgender Personen:

 Günther Grzimek (Jurist) (1887–1980), deutscher Rechtsanwalt und Kunstsammler
 Günther Grzimek (Landschaftsarchitekt) (1915–1996), deutscher Landschaftsarchitekt